USS Hawes (FFG-53) — 47-й фрегат типа «Оливер Хазард Перри». Корабль назван в честь американского контр-адмирала Ричарда Э. Хэйеса () (1894—1968).

Корабль был заложен на верфи Bath Iron Works 26 августа 1983 г., спущен на воду 18 февраля 1984, введён в состав флота 9 февраля 1985 на военно-морской базе Норфолк. Списан 10 декабря 2010 года.

Участие в военных действиях 
12 октября 2000 г. фрегат Hawes был вовлечён вместе эсминцем УРО «Дональд Кук» в операцию по обеспечению ремонтом и продовольствием атакованного террористами в порту Адена эсминца «Коул».
На 2006 г. портом эсминец находился в составе 22-ой эскадры эсминцев, базирующейся на ВМБ Норфолк.

Примечания

Ссылки 
 Фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» на сайте www.globalsecurity.org
 USS Hawes official website
  navsource.org: USS Hawes
  navysite.de: USS Hawes
 Boothbay Register story, 6/24/1999
 MaritimeQuest USS Hawes FFG-53 pages

Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри»